Tréméven ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Tréméven (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d'Armor
 Tréméven (Finistère) im Département Finistère